Marta Kostyuk era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dopo aver raggiunto il terzo turno del singolare femminile.

Liang En-shuo ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Clara Burel con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Wang Xinyu (semifinale)
  Liang En-shuo (campionessa)
  Simona Waltert (primo turno)
  María Lourdes Carlé (primo turno)
  Naho Sato (quarti di finale)
  Joanna Garland (secondo turno)
  Alexa Noel (terzo turno)
  Nika Radišić (primo turno)

<li>  Wang Xiyu (quarti di finale)
  Lulu Sun (terzo turno)
  Yuki Naito (secondo turno)
  Elysia Bolton (terzo turno)
  Daniela Vismane (quarti di finale)
  Zheng Qinwen (primo turno)
  Yasmine Mansouri (primo turno)
  Kamilla Rachimova (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018